Сезон 1974—1975 у Національній лізі А — 78-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1975
Швейцарія
Швейцарія
1974 у швейцарському спорті
1975 у швейцарському спорті